Поздняя Лян ().

 Поздняя Лян — варварское государство в Северном Китае (386 — 403).
 Поздняя Лян — династия в Китае (Южные и Северные Династии; 555—587).
 Поздняя Лян — династия в Китае (Эпоха пяти династий и десяти царств; 907—923).